Шатров (Шатрова) — фамилия. Известные носители:

Шатров 
 Шатров, Александр Андреевич (1927—2006) — передовик производства в угольной промышленности, Герой Социалистического Труда (1977).
 Шатров, Алексей Иванович (1935—2010) — инженер-строитель, кандидат технических наук.
 Шатров, Виктор Степанович (1914—1984) — советский десантник, Герой Советского Союза.
 
 Шатров, Игорь Владимирович (1918—1991) — советский кинооператор и режиссёр, сценарист, педагог.
 Шатров, Илья Алексеевич (1879—1952) — российский и советский военный музыкант и композитор.
 Шатров, Михаил Филиппович (настоящая фамилия Маршак; 1932—2010) — русский советский драматург и сценарист.
 
 Шатров, Самуил Михайлович (настоящая фамилия Шапиро; 1909—1991) — русский советский писатель-сатирик, сценарист и прозаик, журналист, военный корреспондент.
 Шатров, Фёдор Анисимович (1914—1990) — советский военный лётчик, гвардии капитан, Герой Советского Союза.

